Nunuma peut désigner :
les Nunuma, un peuple du Ghana et du Burkina Faso
 le nunuma (ou nuna, nuni), une langue gur